Уиллоу () — корнуолльский отшельник и мученик. Святой Католической церкви, день памяти — 3 июня.

Святой Уиллоу родился в Ирландии. Он предположительно был обезглавлен Мелином ис Кинредом (Melyn ys Kynrede) в приходе Лантеглос (Lanteglos), неподалёку от города Фой (Fowey). По преданию, он взял свою голову и нёс пол-мили до моста, названного впоследствии мостом святого Уиллоу. На том месте впоследствии воздвигли церковь в его честь. О Житии святого Уиллоу сообщает Уильям Вустерский. Годы жизни его неизвестны, предположительно, он жил в VI веке. Николай Роскаррок (Nicholas Roscarrock) указывает 3 июня как день его памяти.

Литература 
 Farmer, David Hugh. (1978). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Католические святые
Англиканские святые
Святые Единой Церкви
Христианские святые VI века
Христианские отшельники
Христианские мученики
Святые Ирландии
Святые Корнуолла
Кефалофоры
Персоналии, чья дата рождения не установлена
Персоналии, чья дата смерти не установлена